Połajewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Połajewo.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Połajewo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Połajewo, chef-lieu de cette gmina.